Железная дорога Маткаселькя — Суоярви — историческая железная дорога. Проходит по территориям Сортавальского района (Маткаселькя — Алалампи) — 21 км, Питкярантского района (Янисъярви — Алатту) — 15 км и Суоярвского района (Суйстамо — Найстенъярви) — 102 км.

Общие сведения 
Железная дорога строилась в период с 1919 года по 1927 год государственной железнодорожной компанией Финляндии Suomen Valtion Rautatiet. Линия начиналась от узловой станции Маткаселькя и закачивалась станцией Найстенъярви, причём последний, тридцатикилометровый, участок Суоярви — Найстенъярви, полностью реконструированный с 1949 года по 1956 год, в настоящее время относится к Западной-Карельской магистрали. Линия имеет следующие ответвления: Янисъярви — Лодейное Поле (строилась одновременно с линией Маткаселькя — Суоярви) и Суоярви I — Петрозаводск (строилась с марта 1939 года в связи с началом Зимней войны.
В настоящее время (2019 год) оба участка (Маткаселькя — Суоярви и Суоярви — Найстенъярви) однопутные и не электрифицированы. По состоянию на 2019 год на большинстве  действующих станций и остановочных пунктов проведена реконструкция посадочных платформ, установлены современные пассажирские павильоны. Подключены к централизованному освещению консольные светильники со светодиодными или натриевыми лампами.

История 
Когда в конце 1890-х была открыта железнодорожная линия из Сортавалы в Йоэнсуу, территория общины Суоярви оставалась на расстоянии более ста километров от ближайшей станции Маткаселькя. В связи с этим в 1917 году муниципалитет Суоярви обратился в Сенат Финляндии с просьбой построить железнодорожную линию от станции Маткаселькя до Суоярви, причём строительство этой линии было решено начать уже в следующем году. Причины, среди прочего, заключались в необходимости более эффективного использования обширных лесных ресурсов, улучшении связей с периферийными приграничными районами и, следовательно, обустройстве этих районов, а также в аспектах национальной оборонной политики.

Участок Маткаселькя — Лоймола 
Первый участок линии Суоярви до Лоймолы был закончен в 1920 году. Линия прошла по незаселённому лесному массиву. В планах было построить трассу через крупный посёлок Суйстамо, однако из-за противодействия местных жителей дорога пошла за пределами населённого пункта. Одновременно со строительство линии на Лоймолу от станции Янисъярви также строилась ветка на Харлу, где находилась бумажная фабрика Леппякоски.
15 декабря на Лоймолу было открыто временное движение. Появились новые стации Пирттипохья, Янисъярви, Алатту, Ваахерйоки и Ройконкоски.  В том же году в районе станций Райконкоски и Лоймола были построены лесопильные заводы, куда были проложены подъездные  пути. Годом позже, при открытии регулярного движения на участке, были открыты станции Алалампи, Суйстамо и Леппясюрья. На всех станциях были отстроены вокзальные здания по проекту финского архитектора Ярла Викинга Унгерна (). В течение нескольких лет вокруг насёленного пункта, расположенного в почти необжитом районе, образовалась густонаселенная территория.

Участок Лоймола — Найстенъярви 
Участок Лоймола — Найстенъярви открывался в несколько этапов. Изначально линию планировали довести до Суоярви, куда она была проложена уже в 1923 году. Однако уже в 1924 году линия была продлена до деревни Кайпаа, где несколько лет ранее был основан лесопильный завод. Однако по заявке Управления Лесным хозяйством ветка была продолжена сначала до станции Сулкуярви, а затем в 1925-27 годах была построена самая восточная часть железнодорожной линии от Сулкуярви до Найстенъярви (и далее до лесопилки Тарасйоен-Саха). Все вокзальные здания на участке Суоярви — Найстенъярви были построены архитектором по проекту финского архитектора Туре Адольфа Хеллстрёма ().

Пассажирское сообщение 
По линии курсирует пассажирский поезд дальнего следования № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург.
По участку Суоярви — Найстенъярви проходит поезд № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск .
По станции Суоярви I также проходит поезд № 160 сообщением Москва — Петрозаводск — Москва и отправляется поезд № 681А сообщением Суоярви — Петрозаводск.

Планы и перспективы

Станции и остановочные пункты

Примечания

Литература 
 Гаймаков Д. Километры мужества. [Очерк о строителях Зап.-Карел. ж. д.] — Петрозаводск, Карел, кн. изд., 1965. — 63 с.
 
 
 Финский справочник железных дорог "Resiina".

Октябрьская железная дорога
Исторические железные дороги России
Железнодорожные линии России
Железнодорожный транспорт Карелии